The Album é o primeiro álbum do grupo de eurodance CO.RO., lançado em 1993 pela  Records.

O álbum contém cinco singles, o primeiro single, "Because the Night", um cover de Patti Smith cantado por Taleesa, foi o single de maior sucesso do álbum, entrando na parada musical de vários países da europa como França, entre outros. O segundo single, "There's Something Going On" um cover de Frida, também cantado somente por Taleesa, não alcançou o mesmo sucesso que o single anterior embora tenha entrado em agumas paradas musicais. O terceiro single, "4 Your Love", cantado por Taleesa e Jay Rolandi, não entrou em nenhuma parada musical. Os singles "Temptation" e "I Just Died in Your Arms Tonight" (o single foi lançado sem o Tonight) são cantados por Jay Rolandi, e somente o último single conseguiu algum sucesso, permanecendo por uma semana na posição 38 na parada musical da Suécia.

Mesmo com o sucesso do primeiro single, o álbum não entrou em nenhuma parada musical.

Faixas 

Álbuns de estreia de 1993
Álbuns de CO.RO.
Álbuns de eurodance